Helgueras puede referirse a:

Lugares de España:

 Helgueras (Val de San Vicente): Localidad del municipio de Val de San Vicente (Cantabria).
 Helgueras (Noja): Barrio de la localidad y municipio de Noja (Cantabria).